Кастелли () — город в Аргентине в провинции Буэнос-Айрес. Административный центр муниципалитета Кастелли.

История 
В 1856 году правительство провинции Буэнос-Айрес решило создать населённый пункт в устье реки Рио-Саладо, но тогда этот проект не был реализован.

В 1865 году было введено новое административное деление провинции Буэнос-Айрес — в частности, эти места вошли в состав нового муниципалитета Кастелли, получившего название в честь  (одного из основателей независимой Аргентины). В связи с отсутствием крупных населённых пунктов власти нового муниципалитета сначала разместились на ферме Эль-Араса, а потом ещё не раз меняли место пребывания.

В 1883 году в районе железнодорожной станции Тайльяде был основан населённый пункт, получивший название Сентро-Тайльяде. В 1896 году он стал административным центром муниципалитета и был переименован в Кастелли.

Известные уроженцы 
 Мауро Матос (род.1982) — футболист

Города провинции Буэнос-Айрес